Philipp Fahrbach ist der Name folgender Personen:

* Philipp Fahrbach der Ältere (1815–1885), österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Philipp Fahrbach der Jüngere (1843–1894), österreichischer Violinist und Kapellmeister